Dean Smith (1931–2015) – amerykański trener koszykarski
 Dean Smith (ur. 1932) – amerykański lekkoatleta
 Dean Smith – (1958–2009) – angielski piłkarz
 Dean Smith – (ur. 1971) – angielski piłkarz i trener
 Dean Smith – (ur. 1988) – brytyjski kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 James Dean Smith